Lasson puede referirse a: 

 Lasson, comuna francesa situada en Calvados.
 Lasson, comuna francesa situada en Yonne.